Västerstad (Skåne)
 Västerstad (Öland)

Ook:
 Västerstads kyrkby